Burgstädtel  bezeichnet folgende Orte in Deutschland:
 Burgstädtel (Dohna), ein Rundling in der sächsischen Stadt Dohna
 Burgstädtel (Dresden), einen Ort, der heute zum Dresdner Stadtteil Omsewitz  gehört 
 Burgstädtel (Elterlein), einen Ortsteil der sächsischen Stadt Elterlein
 Burgstädtel (Głubczyce), erloschenes Dorf in Polen